De UEFA Cupfinale van het seizoen 1979/80 was de negende finale in de geschiedenis van de UEFA Cup. De finale werd over twee wedstrijden gespeeld, op 7 en 21 mei. Met Eintracht Frankfurt en Borussia Mönchengladbach stonden er twee West-Duitse teams tegenover elkaar in de finale. Mönchengladbach, dat titelverdediger was, moest zijn meerdere erkennen in Frankfurt, dat op basis van het aantal uitdoelpunten won.

De terugwedstrijd werd gefloten door de Belgische scheidsrechter Alexis Ponnet.

Wedstrijddetails

Externe link
RSSSF UEFA Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1980
Europacupvoetbal 1979/80
Borussia Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt
UEFA
Sport in Mönchengladbach
Sportevenement in Frankfurt am Main
Sportevenement in Noordrijn-Westfalen